Mark II (tank), een tank van Brits fabricaat
 21" Mark II, een torpedo van Brits fabricaat
 Mark II (informatica), een methode om uit een functionele specificatie het formaat van de software te bepalen